Koubourath Osséni (1947-), médecin et femme politique béninoise ;
 Zinatou Saka Osseni Alazi,  femme politique béninoise et maire de la commune de Kandi au Bénin.